Чемпионат мира по крикету 1999 — седьмой розыгрыш чемпионата мира по крикету (версия ODI), прошедший в Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльсе), Ирландии и Нидерландах.

Победителем турнира во второй раз стала сборная Австралии, обыгравшая в финале пакистанцев.

Страны-участницы 
  Австралия
  Англия
  Бангладеш
  Вест-Индия
  Зимбабве
  Индия
  Кения
  Новая Зеландия
  Пакистан
  Шотландия
  Шри-Ланка
  ЮАР

Стадионы

Англия

За пределами Англии 
Шотландия сыграла два своих матча в группе B в родной стране. Уэльс и Ирландия также проводили по одному матч в группе B у себя дома, а в Нидерландах состоялся один матч группового этапа.

Группа А

Группа B

Супер Шесть 
Очки переносятся применимо только к шести командам, которые гарантировали себе участие в групповом этапе турнира, эти очки были набраны в групповом этапе из их соответствующих групп.

Плей-офф

Сетка турнира

Ссылки 
 Статистика

Чемпионаты мира в Англии
Чемпионаты мира в Шотландии
Международные спортивные соревнования в Уэльсе
Чемпионаты мира в Нидерландах
Чемпионаты мира в Ирландии
Спорт в Нидерландах в 1999 году
Спорт в Ирландии в 1999 году
Чемпионаты мира в 1999 году
Май 1999 года
Июнь 1999 года
Международные спортивные соревнования в Эдинбурге
Международные спортивные соревнования в Кардиффе
Международные спортивные соревнования в Дублине
Международные спортивные соревнования в Амстелвене
Спорт в Шотландии в 1999 году
1999 год в Уэльсе
1999 год в крикете